Затылок — многозначный термин.

 Затылок — выдающаяся назад задняя часть черепа, головы у человека и у животных над самой шеей и под теменем. 
 Затылок — часть огнестрельного оружия.